Klostertor steht für:

 Hamburg-Klostertor, ehemaliger Hamburger Stadtteil
 ein ehemaliger Bahnhof in Hamburg, siehe Bahnhof Hamburg Klosterthor
 ein ehemaliges Hamburger Stadttor, siehe Liste ehemaliger Stadttore in Hamburg 
 Klostertor (Toruń), ein Stadttor in Toruń, Polen